Motocyklowe Grand Prix Kataru 2017 – pierwsza eliminacja motocyklowych mistrzostw świata, którą rozegrano 26 marca 2017 roku na torze Losail International Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Klasyfikacja po wyścigu

Przypisy 

Motocyklowe Grand Prix Kataru
Motocyklowe mistrzostwa świata
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2017
2017 w Katarze
2017 w sportach motorowych